13 de maio — a data
 13 de Maio (escola de samba) — da cidade de Maceió
 Treze de Maio — município brasileiro do estado de Santa Catarina